Mezamor steht für:

 Mezamor (Stadt), eine moderne Stadt in der Provinz Armawir, Armenien
 Mezamor (historische Stätte) eine historische Stätte in der Nähe der modernen Stadt Mezamor auf dem Gebiet des Dorfes Taronik in der Provinz Armawir, Armenien
 Mezamor (Dorf), ein Dorf in der Provinz Armawir, Armenien
 Mezamor (Fluss), einen Fluss im Kaukasus, auch Sewdschur genannt, Armenien
 das Kernkraftwerk Mezamor in unmittelbarer Nähe der modernen Stadt Mezamor, Armenien 

Siehe auch:

 Mezadzor, ein Dorf in der Provinz Aragazotn, Armenien